Lawless steht für:

 Lawless, Originaltitel von Ein Mann namens Lawless, US-amerikanische Fernsehserie (1997)
 Lawless, Originaltitel von Lawless – Die Gesetzlosen, US-amerikanischer Film von John Hillcoat (2012)

Lawless ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Lawless (* 1985), walisischer Fußballspieler 
 Blackie Lawless (* 1956), US-amerikanischer Musiker
 Chris Lawless (* 1995), britischer Radrennfahrer
 Emily Lawless (1845–1913), irische Schriftstellerin
 Jean Lawless (* um 1930), irische Badmintonspielerin
 Jim Lawless (* 1934), britischer Studiomusiker
 Louie Lawless (* 1942), kanadischer Filmproduzent
 Lucy Lawless (* 1968), neuseeländische Schauspielerin
 Mike Lawless (* 1941), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Rudy Lawless (um 1932–2017), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger
 Steven Lawless (* 1991), schottischer Fußballspieler
 Tom Lawless (* 1956), US-amerikanischer Baseballspieler
 Valentine Lawless (1773–1853), irischer Revolutionär, Reformer und Politiker